A 2008-as San Marinó-i nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 13. futama. A versenyt a Misano World Ciurciten rendezték augusztus 31-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

San Marino
San Marino sportélete